

Web 
 Rotten Tomatoes, site web d'informations et de critiques cinématographiques et de jeux vidéo ;
 Rotten.com

Hydrologie 

 Nom du fleuve Rhône dans le canton du Valais en Suisse, de sa source jusqu'à Sierre.

Patronyme 

 Dave Rotten, chanteur espagnol ;
 Elisabeth Rotten (1882-1964), pédagogue réformatrice et pacifiste suisse ;
 Johnny Rotten, pseudonyme de John Lydon (1956-), musicien et chanteur anglais.

Musique 
 Aus-Rotten, groupe américain de crust punk ;
 Rotten Apple, album du rappeur Lloyd Banks ;
 Rotten Apples, album du groupe The Smashing Pumpkins ;
 Rotten Sound, groupe finlandais de Grindcore.